Obererbach ist der Name

 einer Gemeinde im Landkreis Altenkirchen in Rheinland-Pfalz, siehe: Obererbach (Westerwald)
 einer Gemeinde im Westerwaldkreis in Rheinland-Pfalz, siehe: Obererbach (bei Montabaur)
siehe auch:
 Oberbach
 Obererlbach
 Oberlerbach
 Oberer Bach vom Schloßberg